El nervio de Wrisberg lleva información parasimpática del nervio facial con la inervación de todas las glándulas que inerva este nervio.
Es el nombre que reciben fascículos nerviosos provenientes de dos nervios distintos:
 El nervio facial: del que procede el nervio de Wrisberg para proveer inervación somáticas, sensoriales, secretantes y motoras de la lengua y ganglios de la boca.
 El nervio braquial cutáneo interno, rama del fascículo medial del plexo braquial que provee inervación al codo.

Referencias 

Sistema nervioso periférico
Anatomía humana
Wrisberg, nervio de
Anexos:Anatomía
Términos médicos
Términos de biología